Bernhard Flaschberger (1962) – sciatore austriaco
 Bernhard Flaschberger (1996) – sciatore austriaco